Лекаревка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лекаревка — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Лекаревка — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Лекаревка — село в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Лекаревка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.

Украина 
 Лекаревка — село в Александрийском районе Кировоградской области.

Примечания